Łochowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łochowo, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Łochowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie